Цветник:
 Цветни́к — место в саду, парке, на усадьбе или улице для размещения декоративных травянистых растений, часто возвышенное над уровнем почвы.
 Парк Цветник — центральный парк Пятигорска.
Литература
 Цветник — глава или отдельное сочинение, часть древнерусского Зелейника (о зелиях — целебных травах).
 Цветник — рукописный или старопечатный сборник выписок, изречений, примеров и так далее.
 «Цветник» — русский иллюстрированный литературный ежемесячный журнал, издавался в Санкт-Петербурге в 1809—1810 гг.

Другое
 «Цветник» — управляемый артиллерийский снаряд 152/155 мм (Украина).

Примечания